Nordbaden steht für:

 den nördlichen Teil des Landes Baden, siehe Baden (Land)
 einen ehemaligen Regierungsbezirk, siehe Regierungsbezirk Nordbaden